Руфь Александровна Зернова (настоящая фамилия Зевина; 15 февраля 1918, Калараш, Оргеевский уезд, Бессарабская губерния — 15 ноября 2004, Иерусалим) — русская писательница и переводчик.

Биография 
Родилась 15 февраля 1918 года в местечке Калараш Бессарабской губернии, в еврейской семье. Отец Александр Борисович (Несанел Берович) Зевин (1889—1956); мать — Татьяна Марковна (Тауба Мордковна) Зевина (1895—?), учительница младших классов. Дед, нежинский мещанин Израиль-Бер Гамшеевич Зевин, был раввином местечка Тузора Оргеевского уезда. В 1918 году семья поселилась в Одессе, где Руфь Зернова в 1936 году окончила среднюю школу.

Работала военным переводчиком во время Гражданской войны в Испании при советском дипломатическом представительстве, была ранена. Окончила филфак ЛГУ (1947).

6 апреля 1949 года арестована по обвинению в «распространении антисоветских клеветнических измышлений», 7 июля того же года приговорена Ленгорсудом к 10 годам ИТЛ. По определению Судебной Коллегии Верховного Суда РСФСР от 29 мая 1954 срок был снижен до пяти лет, и она освобождена за отбытием наказания. Реабилитирована в 1961 году.

С 1955 года известна как писатель. Печаталась в журналах «Новый мир», «Юность», «Звезда», «Огонёк» и др. Выпустила несколько сборников рассказов и повестей. Автор воспоминаний о Гражданской войне в Испании. Член Союза писателей СССР с 1964 года.

В 1976 году эмигрировала в Израиль. Переводила книги Э. Визеля и воспоминания Голды Меир «Моя жизнь» (издательство «Библиотека-Алия», Иер., 1984). Также ей принадлежит первый перевод на русский язык классической «Истории русской литературы» Д. Мирского.

Опубликовала сборники «Женские рассказы» (1981), «Это было при нас» (1988), «Израиль и окрестности» (издательство «Библиотека-Алия», Иер., 1990), книгу мемуарной прозы «Длинные тени» (1996). Её произведения переведены на польский, чешский, словацкий, итальянский и английский языки.

Семья 
Муж — литературовед, историк литературы Илья Серман; сын — фотограф Марк Ильич Серман; дочь — Нина Ставиская.

Сестра — Ноэми Александровна Зевина (1924—?), пианистка, концертмейстер, музыкальный педагог в Саратовской консерватории.

Сочинения 
 Скорпионовы ягоды (1961)
 Свет и тени (1963)
 Бакалао (1963)
 Длинное-длинное лето (1967)
 Солнечная сторона (1968)
 Рассказы про Антона (1968)
 Исцеление (?)
 Немые звонки (1974)
 Женские рассказы (1981)
 Это было при нас (Иерусалим, 1988)
 Израиль и окрестности (1990)
 Длинные тени (1996)
 На море и обратно (Иерусалим, 1998)

Примечания

Ссылки 
 
 Фотография М. Сермана «Ruth (Ruf') Zernova»
 Руфь Зернова в Журнальном зале
 Руфь Зернова. «Это было при нас » (Иерусалим, 1988)
 Руфь Зернова. «На море и обратно » (Иерусалим, 1998)
 Руфь Зернова. «Иная реальность »: рассказы и эссе. — Новосибирск: Изд-во «Свиньин и сыновья», 2013. — 572 с. Тираж 500 экз. ISBN 978-5-98502-136-3 (В сети доступна только одна глава : «Воспоминания своей матери об Анне Ахматовой предоставил нашему альманаху фотохудожник Марк Серман, Нью-Йорк». И рецензия .)
 Святополк-Мирский Д. П. История русской литературы с древнейших времен по 1925 год, 2006. Пер. с англ. Р. Зерновой. — 2-е изд. — Новосибирск: Изд-во «Свиньин и сыновья», 2006. — 872 с.
 «Руфь Зернова — четыре жизни»: Сборник воспоминаний. М.: Новое литературное обозрение, 2011. — 240 с.: ил. ISBN 978-5-86793-856-7 — Рецензии: Стив Левин. Долгая дорога домой (Руфь Зернова)  (Семь искусств, апрель 2012). Никита Елисеев. Одна жизнь  (Лехаим, июль 2012)
 Воспоминания о Руфи Зерновой в программе Майи Пешковой «Непрошедшее время», Эхо Москвы, 2 января 2012 

Выпускники филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Писатели СССР
Писатели России по алфавиту
Русские писатели по алфавиту
Советские военные специалисты в Испании
Деятели культуры и искусства, репрессированные в СССР
Русские писатели XX века
Писатели России XX века
Литераторы, известные под псевдонимами
Реабилитированные в СССР